Der Unsterbliche steht für:
 L’Immortale – Der Unsterbliche, italienischer Film von Marco D’Amore 
 Immortal – Der Unsterbliche, kanadische Fernsehserie 
 Kaschtschei der Unsterbliche, Oper

Siehe auch: